Église Saint-Jean-Bosco à Dijon
 Église Saint-Jean-Bosco à Nantes
 Église Saint-Jean-Bosco à Paris
 Église Saint-Jean-Bosco au Mesnil-Esnard
 Église Saint-Jean-Bosco à Montpellier
 Église Saint-Jean-Bosco à Igny-Gommonvilliers

Voir aussi 
 Basilique San Giovanni Bosco à Rome